Флаг Невья́нского городского округа является официальным символом муниципального образования Невьянский городской округ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 30 мая 2001 года как флаг муниципального образования «Невьянский район» (после муниципальной реформы — Невьянский городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 805.

Описание 
«Флаг городского округа представляет собой полотнище с соотношением сторон 3:5, разделённое на две горизонтальные полосы — белую и зелёную, занимающие соответственно 4/5 и 1/5 площади полотнища. На белой полосе помещены следующие изображения: красная с чёрными окнами и кровлей наклонная башня герба, которая изображена стоящей на нижней (зелёной) полосе и в пределах ближайшей к древку трети полотнища; пирамида из трёх чёрных ядер с исходящим от них пламенем, стоящая на нижней полосе и сопровождаемая сверху тремя зелёными рудоискательскими лозами. Упомянутые ядра и лозы изображены по центру удалённых от древка 2/3 полотнища. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 

Башня — давний символ города.

Три рудоискательные лозы из взяты из герба рода Демидовых, что отражает роль заводчиков в развитии города.

Пирамида ядер символизирует размещённые в городе производства.

Примечания